Термином трёхдневная лихорадка может обозначаться

 Лихорадка паппатачи — трансмиссивное арбовирусное заболевание
 Детская розеола (детская трёхдневная лихорадка) — детская вирусная инфекция